Marisol Casado puede referirse a:

 Marisol Casado Estupiñán, atleta y directiva deportiva española 
 Marisol Casado Nieto, política española